Osoby o tym nazwisku:
 Karl Straube – niemiecki organista, dyrygent chóralny i pedagog
 Kasper Straube – niemiecki drukarz